Jméno a příjmení Pavel Petřikov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Pavel Petřikov starší (* 1959) – český judista a reprezentant Československa
 Pavel Petřikov mladší (* 1986) – český judista a reprezentant České republiky, syn předchozího